A 2006. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi egyéni sprint versenyszámát február 22-én rendezték Pragelatóban. Az aranyérmet a svéd Björn Lind nyerte. A Magyarországot képviselő Tagscherer Zoltán a 44. helyen végzett.

Eredmények 
A futamok egy 1325 méteres pályán zajlottak, amelyen egyetlen kört kellett teljesíteni, klasszikus stílusban.

A selejtezőből az első 30 helyen célba érkező versenyző jutott tovább. A negyeddöntő futamaiban a versenyzőket a selejtezőben elért időeredményeik szerint osztották be. Az öt futam mindegyikéből az első két versenyző jutott az elődöntőbe. Az elődöntő futamaiból az első két versenyző jutott a döntőbe.

A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján
 QA: az A-döntőbe jutott
 QB: a B-döntőbe jutott

Selejtező

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntők 
B-döntő

A-döntő

Források 

Sífutás a 2006. évi téli olimpiai játékokon